Dancing Queen – singolo degli ABBA del 1976
 Dancing Queen – album di Cher del 2018
 Dancing Queen – serie televisiva statunitense del 2018